Села:
 Сорочине — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Сорочине — Дніпропетровська область, Петриківський район
 Сорочине — Запорізька область, Новомиколаївський район